Vági steht für:
 Klaksvík (älterer Name: Vági), die zweitgrößte Stadt der Färöer und Zentrum der gleichnamigen Nordinseln
 István Vági, war ein ungarischer sozialdemokratischer, später kommunistischer Politiker